Манкевич — фамилия:

 Манкевич, Александр Васильевич (1939—2021) — машинист, установивший мировой рекорд скорости для тепловозов.
 Манкевич, Анатолий Иосифович (1928—1987) — советский футболист.
 Манкевич, Валентин Ипполитович (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Манкевич, Виктор Михайлович (1918—2007) — Герой Советского Союза.
 Манкевич, Виталий Викентьевич (1978 г.р.) — председатель РАСПП.
 Манкевич, Джозеф Лео (1909—1993) — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист.
 Манкевич, Том (1942—2010) — американский кинодраматург.
 Манкевич, Херман (1897—1953) — американский журналист, критик и кинопродюсер, сценарист.

См. также 
 Манкевичувна, Толя (1900—1985, наст. имя и фамилия Теодора Олекса, после женитьбы Теодора Раабе) — польская актриса и певица.
 Монкевичи